Cazenovia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cazenovia (New York)
Cazenovia (Wisconsin)